Rock Point kan syfta på:

Geografi

USA 

 Rock Point, Maryland, ort, Charles County, 
 Rock Point, Arizona, ort, Apache County, 

Robotskapade USAförgreningar